Jujuy puede referirse a la Provincia de Jujuy de Argentina, o también a:

 La ciudad de San Salvador de Jujuy;
 La ciudad de San Pedro de Jujuy;
 El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy;
 La Avenida Jujuy de la ciudad de Buenos Aires;
 La Avenida Jujuy de la ciudad de Santiago de Chile;
 La Universidad Nacional de Jujuy;
 La estación Jujuy del subte de Buenos Aires.